Пилипас — фамилия:

 Пилипас, Валентин Викторович (1920—1957) — Герой Советского Союза.
 Пилипас, Евгений Васильевич (род. 1976) — киргизский футболист.